Ceratobasidium — рід грибів родини Ceratobasidiaceae. Назва вперше опублікована 1935 року.

Класифікація 
До роду Ceratobasidium відносять 44 види:

Примітки

Джерела 
 Rogers, D.P. 1935. Notes on the lower basidiomycetes. University of Iowa Studies in Natural History. 17(1):1-43 — P.4

Роди грибів
Кантарелальні